Big Brother – nazwa programu typu reality show emitowanego w kilku krajach:
 Big Brother (Polska)
 Big Brother (Albania)
 Big Brother (Arabia)
 Big Brother (Chorwacja)
 Big Brother (Czechy)
 Big Brother (Bułgaria) 
 Big Brother (Grecja)
 Big Brother (Indie)
 Big Brother (Nigeria)
 Big Brother (Rosja)
 Big Brother (Rumunia)
 Big Brother (Serbia, Bośnia i Hercegowina i Czarnogóra)
 Wielki Brat – postać z książki "Rok 1984"
 Big Brother & the Holding Company – zespół muzyczny